Pandemia COVID-19 w Brazylii – pandemia zachorowań na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2.

25 lutego 2020 potwierdzono pierwszy przypadek wirusa SARS-CoV-2 w São Paulo. Pandemia wywołała wiele reakcji ze strony rządów federalnych, stanowych i lokalnych. 27 marca w Brazylii ogłoszono tymczasowy zakaz podróży zagranicznych turystów lotniczych. Większość gubernatorów stanu ogłosiła kwarantannę, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

19 maja 2020 odnotowano ponad 271 628 przypadków, z czego 17 971 zgonów.

W lipcu 2020 prezydent Brazylii Jair Bolsonaro dwukrotnie uzyskał pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2. W związku z tym musiał pozostać na kwarantannie w swojej oficjalnej rezydencji. Wielu komentatorów zarzuca mu, że długo lekceważył zagrożenia wynikające z epidemii. Brazylia pozostawała w tym czasie drugim (po USA) krajem najbardziej dotkniętym skutkami pandemii COVID-19 (ponad 1,9 mln wykrytych przypadków, ponad 74 tys. zgonów).

Do 3 sierpnia 2022 odnotowano 33 924 061 przypadków zakażenia, zarejestrowano 679 275 zgonów.

Rok 2021: nowy wariant, wzrost zachorowań 
18 lutego 2021 liczba potwierdzonych zachorowań przekroczyła 10 milionów przy 243,5 tys. oficjalnych zgonów. W kraju rosprzestrzeniał się nowy szczep koronawirusa, a szczepienia uległy zahamowaniu z powodu braku szczepionek. 24 marca 2021 liczba potwierdzonych zgonów przekroczyła 300 tysięcy. 11 kwietnia 2021 poinformowano o przekroczeniu 350 tys. potwierdzonych ofiar (przy 2616 tego dnia) na 13,6 miliona potwierdzonych zachorowań (71 832 w ciągu poprzedniej doby).

Przypisy 

2020 w Brazylii
Brazylia
2021 w Brazylii